Your Song ist der Name folgender Lieder:

 Your Song (Elton-John-Lied), Lied von Elton John (1970)
 Your Song (Rita-Ora-Lied), Lied von Rita Ora (2017)